Dinonemertidae är en familj av djur. Dinonemertidae ingår i ordningen Pelagica, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Dinonemertidae finns 15 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Dinonemertidae